

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cherry Tree – census-designated place della Contea di Adair, Oklahoma
 Cherry Tree – borough della Contea di Indiana, Pennsylvania

Musica 
 Cherry Tree – EP del gruppo The National del 2004
 Cherry Tree – traccia dell'album In My Tribe dei 10,000 Maniacs del 1987
 Cherry Tree – traccia dell'album No More Nice Girls delle Hang on the Box del 2007

Pagine correlate 
 Cherrytree